Velika nagrada Japonske 1991 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1991. Odvijala se je 20. oktobra 1991.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 2
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 1:34,700
|align="center"| -
|-
! 2
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 1:34,898
| +0,198
|-
! 3
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault 
| 1:34,922
| +0,222
|-
! 4
| 27
|  Alain Prost
| Ferrari
| 1:36,670
| +1,970
|-
! 5
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 1:36,882
| +2,182
|-
! 6
| 28
|  Jean Alesi
| Ferrari 
| 1:37,140
| +2,740
|-
! 7
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ferrari 
| 1:38,154
| +3,454
|-
! 8
| 24
|  Gianni Morbidelli
| Minardi-Ferrari
| 1:38,248
| +3,548
|-
! 9
| 19
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 1:38,363
| +3,663
|-
! 10
| 20
|  Nelson Piquet
| Benetton-Ford 
| 1:38,614
| +3,914
|-
! 11
| 33
|  Andrea de Cesaris
| Jordan-Ford
| 1:38,842
| +4,142
|-
! 12
| 22
|  Jyrki Järvilehto
| Dallara-Judd 
| 1:38,911
| +4,211
|-
! 13
| 32
|  Alessandro Zanardi
| Jordan-Ford
| 1:38,923
| +4,223
|-
! 14
| 4
|  Stefano Modena
| Tyrrell-Honda
| 1:38,926
| +4,226
|-
! 15
| 3
|  Satoru Nakadžima
| Tyrrell-Honda 
| 1:39,118
| +4,418
|-
! 16
| 21
|  Emanuele Pirro
| Dallara-Judd 
| 1:39,238
| +4,538
|-
! 17
| 25
|  Thierry Boutsen
| Ligier-Lamborghini 
| 1:39,499
| +4,799
|-
! 18
| 15
|  Maurício Gugelmin
| Leyton House-Ilmor
| 1:39,518
| +4,818
|-
! 19
| 7
|  Martin Brundle
| Brabham-Yamaha
| 1:39,697
| +4,997
|-
! 20
| 26
|  Érik Comas
| Ligier-Lamborghini 
| 1:39,820
| +5,120
|-
! 21
| 11
|  Mika Häkkinen
| Lotus-Judd
| 1:40,024
| +5,324
|-
! 22
| 16
|  Karl Wendlinger
| Leyton House-Ilmor
| 1:40,092
| +5,392
|-
! 23
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Judd
| 1:40,170
| +5,470
|-
! 24
| 14
|  Gabriele Tarquini
| Fondmetal-Ford
| 1:40,184
| +5,484
|-
! 25
| 30
|  Aguri Suzuki
| Lola-Ford
| 1:40,255
| +5,555
|-
! 26
| 10
|  Alex Caffi
| Footwork-Ford 
| 1:40,402
| +5,702
|-
! DNQ
| 9
|  Michele Alboreto
| Footwork-Ford
| 1:40,844
| +6,144
|-
! DNQ
| 34
|  Nicola Larini
| Lambo-Lamborghini
| 1:42,492
| +7,792
|-
! DNQ
| 35
|  Eric van de Poele
| Lambo-Lamborghini
| 1:42,724
| +8,024
|-
! DNQ
| 29
|  Éric Bernard
| Larrousse-Ford
| brez časa
|
|-
! DNPQ
| 8
|  Mark Blundell
| Brabham-Yamaha
| -
|
|-
! DNPQ
| 31
|  Naoki Hattori
| Coloni-Ford
| -
|
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 53
| 1:32:10,695
| 1
| 10
|-
! 2
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 53
| + 0,344 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 53
| + 56,731 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 27
|  Alain Prost
| Ferrari
| 53
| + 1:20,761
| 4
| 3
|-
! 5
| 7
|  Martin Brundle
| Brabham-Yamaha
| 52
| +1 krog
| 19
| 2
|-
! 6
| 4
|  Stefano Modena
| Tyrrell-Honda
| 52
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 20
|  Nelson Piquet
| Benetton-Ford
| 52
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 8
| 15
|  Mauricio Gugelmin
| Leyton House-Ilmor
| 52
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 9
| 25
|  Thierry Boutsen
| Ligier-Lamborghini
| 52
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 10
| 10
|  Alex Caffi
| Footwork-Porsche
| 51
| +2 kroga
| 26
|  
|-
! 11
| 14
|  Gabriele Tarquini
| Fondmetal-Ford
| 50
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! Ods
| 26
|  Érik Comas
| Ligier-Lamborghini
| 41
| Alternator
| 20
|  
|-
! Ods
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ferrari
| 39
| El. sistem
| 7
|  
|-
! Ods
| 19
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 34
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Judd
| 31
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 3
|  Satoru Nakadžima
| Tyrrell-Honda
| 30
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 30
|  Aguri Suzuki
| Lola-Ford
| 26
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 24
|  Gianni Morbidelli
| Minardi-Ferrari
| 15
| Pnevmatika
| 8
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 9
| Zavrten
| 3
|  
|-
! Ods
| 32
|  Alessandro Zanardi
| Jordan-Ford
| 7
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 11
|  Mika Häkkinen
| Lotus-Judd
| 4
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 33
|  Andrea de Cesaris
| Jordan-Ford
| 1
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jyrki Järvilehto
| Dallara-Judd
| 1
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 21
|  Emanuele Pirro
| Dallara-Judd
| 1
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 16
|  Karl Wendlinger
| Leyton House-Ilmor
| 1
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 28
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 0
| Motor
| 6
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Michele Alboreto
| Footwork-Porsche
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Nicola Larini
| Modena-Lamborghini
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Eric van de Poele
| Modena-Lamborghini
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 29
|  Eric Bernard
| Lola-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNPQ
| 8
|  Mark Blundell
| Brabham-Yamaha
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Ayrton Senna 1'41.532

Formula 1 sezona 1991
1991